Table des caractères Unicode U+20A0 à U+20CF.

Symboles monétaires (Unicode 1.1 à 14.0) 
Contient divers symboles d’unités monétaires ou de devises, d’usage général. D’autres blocs utilisés pour des écritures spécifiques, contiennent d’autres symboles monétaires (pour des raisons historiques ou de compatibilité).

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 2.0

Compléments Unicode 2.1

Compléments Unicode 3.0

Compléments Unicode 3.2

Compléments Unicode 4.1

Compléments Unicode 5.2

Compléments Unicode 6.0

Compléments Unicode 6.2

Compléments Unicode 7.0

Compléments Unicode 8.0

Compléments Unicode 10.0

Compléments Unicode 14.0

Voir aussi

Liens externes 
   Symboles monétaires, table sur le site Unicode. Consulté le  : traduction en français de la version 5.0 .
   Currency Symbols, table sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (2000-2FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

0020A
Symbole monétaire